TCJ steht für:
 Television Corporation of Japan, Vorläufer des Animationsstudios Eiken (Studio) 
 The Comics Journal, US-amerikanische Comic-Zeitschrift
 Flugplatz Torembi (IATA-Code), Flughafen im Burui-Kunai Rural LLG, Wosera-Gawi Distrikt, East Sepik Province, Papua-Neuguinea
 Transportes Charter do Brasil (ICAO-Code), ehemalige brasilianische Frachtfluggesellschaft

Abkürzung